CWR est un code qui peut faire référence à :
 , en Australie-Méridionale, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CWR est un sigle qui peut faire référence à :
 Crop wild relative (en français, espèce sauvage apparentée à une plante cultivée), une espèce de plantes sauvages étroitement apparentée à une plante domestiquée.

Code IATA des aéroports